В списке Всеми́рного насле́дия ЮНЕ́СКО в Респу́блике Вануа́ту значится 1 наименование (на 2012 год), это составляет  от общего числа ( на  год). Единственный объект включен в список по культурному критерию. Кроме этого, по состоянию на 2012 год, 5 объектов на территории Вануату находятся в числе кандидатов на включение в список всемирного наследия. Республика Вануату ратифицировала Конвенцию об охране всемирного культурного и природного наследия 13 июня 2002 года. Единственный объект, находящийся на территории Вануату был занесён в список в 2008 году на 31-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.

Список 
В данной таблице объекты расположены в порядке их добавления в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Географическое расположение объектов

Предварительный список 
В таблице объекты расположены в порядке их добавления в предварительный список. В данном списке указаны объекты, предложенные правительством Вануату в качестве кандидатов на занесение в список всемирного наследия.

Географическое расположение объектов

Примечания

Ссылки 

 Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в Вануату 

Всемирное наследие в Вануату
В
Списки:Вануату